Australian Open-mesterskabet i damesingle 1982 var den 57. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 15. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1982 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 29. november - 5. december 1982. Kvindernes del af turneringen blev ligesom de forgående to år afviklet forskudt fra mændenes rækker.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Chris Evert Lloyd, som i finalen besejrede topseedede Martina Navratilova med 6-3, 2-6, 6-3, og som dermed vandt den første af sine to titler ved Australian Open-mesterskabet i damesingle, hvilket samtidig var den 14. af hendes 18 grand slam-titler i damesingle i løbet af karrieren. Evert Lloyd havde tidligere i karrieren vundet de øvrige tre grand slam-titler i damesingle, så titlen i Melbourne fuldførte hendes karriere-grand slam i single, og hun blev dermed den kun sjette kvinde i historien til at udføre denne bedrift efter Maureen Conolly, Doris Hart, Shirley Fry, Margaret Court og Billie Jean King. Hun havde også vundet den foregående grand slam-turnering, US Open 1981, og vandt altså den anden grand slam-titel i træk.  Navratilova var i en grand slam-finale i damesingle for niende gang i sin karriere, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade slutkampen i taberens rolle.

Det var andet år i træk, at Australian Open-finalen i damesingle var et opgør mellem Evert Lloyd og Navratilova. Det var sjette gang, at de to spillere mødtes i en grand slam-finale i single, og det var anden gang, at Chris Evert Lloyd kunne trække sig sejrrigt tilbage.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1982 androg US$ 350.000, hvilket var en stigning på 75 % i forhold til det foregående år. Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 40.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på A$ 6.000 i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 48 direkte kvalificerede spillere.
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Seksten af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1982
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1982
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1982
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1982

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1982

Noter 

Australian Open 1982
1982